La maison des Trois-Piliers peut faire référence à plusieurs bâtiments en France, dont :
 la Maison des Trois-Piliers (Vichy) Ancien auditoire de justice, elle fut la première mairie de la ville. Encore maintenant, elle garde l'histoire et la beauté de Vichy .
 une maison de quartier à Reims (Marne) ;
 les Trois-Piliers à Locronan (Finistère) ;
 la maison des Trois-Piliers à Pontivy (Morbihan) ;
 la maison des Trois-Piliers à Vannes (Morbihan) ;
 la maison des Trois-Piliers à Beauvais (Oise).

Notes et références